Grytan (Pite-archipel), een Zweeds eilandje behorend tot de Pite-archipel
 Grytan (Östersund), een plaats in de gemeente Östersund in het landschap Jämtland en de provincie Jämtlands län in Zweden